Fedima (en llatí Phaedima, en grec antic Φαιδίμη) fou una dama noble persa, filla d'Otanes. Era una de les diverses esposes del rei Cambises II de Pèrsia i després va ser també esposa de Smerdis de Pèrsia el Mag.

Instigada pel seu pare, una nit, mentre Smerdis dormia, Fedima es va adonar que no tenia orelles, i ho va comunicar a Otanes, cosa que va confirmar les sospites que el pare tenia de què Smerdis era un usurpador i no, com deia, el fill de Cir, segons explica Heròdot.

Referències 

Reines aquemènides de Pèrsia
Prínceps perses
Polítics perses